Bieg masowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2023 odbył się 19 lutego w Oberhofie. Była to przedostatnia, jedenasta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 30 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Norweg Sturla Holm Lægreid, który zajął czwarte miejsce. Nowym mistrzem świata został Sebastian Samuelsson z ze Szwecji, srebro zdobył jego rodak – Martin Ponsiluoma, a trzecie miejsce zajął Norweg Johannes Thingnes Bø.

W tej konkurencji nie wystartowali Polacy, ponieważ żaden z nich nie zakwalifikował się do tego biegu.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2023